In England existieren mehrere Orte namens Stretton:
 Stretton (Derbyshire) im Distrikt North East Derbyshire in der Grafschaft Derbyshire
 Stretton (Rutland) in der Unitary Authority Rutland 
 Stretton (Staffordshire) im Distrikt East Staffordshire in der Grafschaft Staffordshire
 Stretton (Warrington) in der Unitary Authority Warrington 
 Stretton under Fosse, englische Gemeinde im Distrikt Rugby (Grafschaft Warwickshire)
 Stretton-on-Dunsmore, englische Gemeinde im Distrikt Rugby (Grafschaft Warwickshire) 
 Stretton-on-Fosse, englische Gemeinde im Distrikt Stratford-on-Avon (Grafschaft Warwickshire)

Stretton ist Namensbestandteil weiterer englischer Gemeinden
 All Stretton, Gemeinde im englischen Distrikt Shrewsbury and Atcham (Grafschaft Shropshire)
 Church Stretton, Gemeinde im englischen Distrikt South Shropshire (Grafschaft Shropshire)
 Lapley, Stretton and Wheaton Aston, Gemeinde im englischen Distrikt South Staffordshire (Grafschaft Staffordshire)
 Stretton Grandison, Gemeinde in der englischen Unitary Authority Herefordshire
 Stretton Sugwas, Gemeinde in der englischen Unitary Authority Herefordshire

Stretton ist der Familienname von
 Antony Stretton (* 1938), britisch-US-amerikanischer Neurowissenschaftler 
 Ronald Stretton (1930–2012), britischer Bahnradsportler
 Ross Stretton (1952–2005), australischer Ballett-Tänzer und Choreograph

Siehe auch:
 Stratton